żółtlica (Flavoparmelia) – rodzaj porostów
 żółtlica (Galinsoga) – rodzaj roślin